Barbara van Nicomedië - heilige
 De Heilige Barbara van Nicomedië (van Eyck) - tekening van Jan van Eyck